Risatti ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Risatti PIME (1942–2003), italienischer Ordensgeistlicher, römisch-katholischer Bischof von Macapá
 Ricardo Risatti (* 1986), argentinischer Rennfahrer